Сезон 1957/58 стал для «Манчестер Юнайтед» 56-м сезоном в Футбольной лиге и 13-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии. В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» пережил величайшую трагедию в своей истории: 6 февраля 1958 года в мюнхенской авиакатастрофе погибло восемь футболистов и трое сотрудников клуба; ещё двое футболистов выжили, но больше никогда не играли в футбол. Несмотря на эту трагедию, «Юнайтед» смог выйти в финал Кубка Англии, в котором уступил «Болтону». В полуфинале Кубка европейских чемпионов команда уступила «Милану». В чемпионате «Юнайтед» занял 9-е место.

Суперкубок Англии

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок европейских чемпионов

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Покинули клуб

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1957/58 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1957-1958
Манчестер Юнайтед